Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1985 war das 36. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 22. bis zum 24. Februar 1985 in Erkelenz statt. Es war die fünfte Cadre-71/2-Europameisterschaft in Deutschland.

Geschichte 
Seinen ersten EM-Titel im Cadre 71/2 gewann der 24-jährige Luxemburger Fonsy Grethen. Im Finale gegen den Routinier Franz Stenzel, in das er als Außenseiter ging, gewann er mit 250:145 in sechs Aufnahmen. Den dritten Platz sicherte sich der Germaringer Wolfgang Zenkner, der in der deutschen Bundesliga für den BSV München spielt, gegen den Österreicher Kurt Mastny. Mastny sorgte im Viertelfinale für eine Überraschung, indem er den Titelverteidiger Jean Arnouts ausschaltete. Der 18-jährige mehrfache deutsche Juniorenmeister Fabian Blondeel scheiterte in der Gruppenphase.

Turniermodus 
Gespielt wurde in drei Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten und die zwei besten Gruppendritten kamen ins Viertelfinale. Danach KO-Runde. Die Plätze drei bis acht wurden ausgespielt. Die Partielänge betrug 250 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1985
Billardturnier in Deutschland
Sport (Erkelenz)
Sportveranstaltung im Kreis Heinsberg